Белору́сский вокза́л:
 Белорусский вокзал — пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Смоленская.
 «Белорусский вокзал» — советский художественный фильм 1970 года режиссёра Андрея Смирнова.